Rose bonbon désigne :

 Rose bonbon, une couleur
 Rose Bonbon, un roman de Nicolas Jones-Gorlin
 Rose bonbon (Pretty in Pink), un film de Howard Deutch d'après un scénario de John Hughes
 Le Rose Bonbon, un ancien club parisien